Кубок Албанії з футболу 2002–2003 — 51-й розіграш кубкового футбольного турніру в Албанії. Титул здобув клуб Динамо (Тирана).

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 серпня/6 вересня 2002

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 серпня/7 вересня 2002

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 серпня/8 вересня 2002

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/7 вересня 2002

|}

1/8 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22/29 січня 2003

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25/30 січня 2003

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 лютого/8 квітня 2003

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 лютого/9 квітня 2003

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 квітня/7 травня 2003

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Албанії на rsssf  

2002—2003
Албанія
Албанія
2002 в албанському спорті
2003 в албанському спорті